Гетман Сагайдачный может означать:
 Сагайдачный, Пётр Кононович (1570—1622) — кошевой атаман Запорожской Сечи.
 «Гетман Сагайдачный» — фрегат, флагман ВМС Украины.